ZTJ steht für:
 Flugplatz Interlaken, Schweiz (ehemaliger IATA-Flughafen-Code)
 Princeton Junction Station, Bahnhof in New Jersey (IATA-Bahnhofs-Code)

Abkürzung